Favila es el nombre de dos personajes vinculados con Asturias:

 El duque Favila, duque visigodo (el territorio ducal varía según las fuentes) y presuntamente padre de Don Pelayo, caudillo del Reino de Asturias.
 Favila de Asturias, elegido, antes de su muerte, para suceder a Pelayo en el trono del Reino de Asturias. 
 Amado González Hevia (Grado, 1954) pintor y escultor asturiano conocido bajo el nombre de Favila.